Григорашвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Григорашвили, Григорий Максимович (1905—1962) — советский грузинский оперный певец. Народный артист Грузинской ССР (1958).
 Григорашвили, Михаил Леонтьевич (1888—1953) — грузинский авиаконструктор, лётчик.